Овчарек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Овчарек, Владимир Юрьевич (1927—2007) — российский скрипач, народный артист РСФСР.
 Овчарек, Клаус (1939—2020) — австрийский оперный певец.